Sambia (Simbari) – grupa etniczna
 język simbari
  – włoski malarz